Кокосовый остров может означать:

 Кокос (остров) — остров в Тихом океане, относящийся к Коста-Рике.
 Кайо-Коко — остров в составе кубинского архипелага Хардинес-дель-Рей.
 Кокос () — остров в составе Гуама.
 Кокос () — остров в Индийском океане, рядом с островом Родригес, относящийся к государству Маврикий.

См. также 
 Кокосовые острова